Greenport – comune degli Stati Uniti nello Stato di New York e nella contea di Columbia
Greenport – comune degli Stati Uniti nello Stato di New York e nella contea di Suffolk